Bonus puede referirse a:

 BONUS, banda uruguaya de música pop. 
 Bónus, compañía islandesa de supermercados.
 Retribución variable, habitualmente vinculada a la consecución de algún objetivo por parte del trabajador o de la empresa.
 Fase bonus, un tipo especial de nivel dentro de ciertos videojuegos.
 Punto bonus, en rugby, punto extra que recibe un equipo al finalizar un partido.
 BONUSbandacubana, agrupación musical Cubana que fusiona géneros como el Pop, funk, disco, rock.

Referencias